Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Jelski – białoruski działacz społeczny, pisarz i etnograf
 Andrzej Jelski – polski etnograf
 Franciszek Jelski – polski działacz polityczny
 Józef Jelski – polski urzędnik, wojskowy i poseł na Sejm
 Konstanty Jelski – polski zoolog, podróżnik i badacz
 Krzysztof Jelski – polski urzędnik
 Michał Jelski – polski skrzypek, kompozytor, publicysta 
 Tadeusz Jelski – polski działacz partyjny i państwowy